Flashforward steht für:

 FlashForward, US-amerikanische Fernsehserie
 filmstilistisches Mittel, welches Handlungsteile vorwegnimmt, siehe Vorausblende
 Flash Forward, deutsche Band